Schraubverbindung bezeichnet:

ein Verbindungselement, siehe Schraube
eine Schraubkupplung oder Verschraubung von beispielsweise Rohranschlüssen
eine Schraubenkupplung, im Eisenbahnwesen eine Gewindekupplung – kurz „Kupplung“
einen Schraubverschluss an Flaschen, Gläsern, Dosen oder ähnlichen und größeren Behältnissen
eine Schneidringverschraubung, für flüssigkeitsdichte Verbindungen von Rohren
eine Verbindung von Objektiv und Kamera, siehe Objektivanschluss
eine Elektrische Verbindung, siehe Fassung (Technik)

Eine spezielle Anwendung ist:

die Scherlochleibungsschraubverbindung, ein Verbindungselement im Stahlbau